Naselja u Srbiji
 Petnica (Čačak, Srbija), naselje u općini Čačak
 Petnica (Valjevo, Srbija), naselje u općini Valjevo